Le mot prothèse, (du , prothésis, « fait de placer avant ») peut être employé dans les contextes suivants :

 en médecine, une prothèse est un dispositif artificiel destiné à suppléer à un organe ou un membre ou à le remplacer ;
 en linguistique, la prothèse est l'ajout, en début de mot, d'une lettre ou d'une syllabe qui n'en modifie pas le sens ;
 en stylistique, la prothèse est une figure de style fondée sur l’ajout au début d'un mot d'une lettre ou d'une syllabe qui n'en modifie pas le sens
 dans la liturgie byzantine, la prothèse désigne le lieu dans l'église de la Liturgie de la Préparation ainsi que, parfois, la Table de prothèse, autel sur laquelle s'effectue la préparation ;
 dans la Grèce ancienne, l’exposition du corps d'un défunt avant les funérailles (voir Rite funéraire dans la Grèce antique.)